Джеймс Ка́ллен (, 1936—2013) — британский ботаник — флорист и систематик.

Биография 
Учился в Ливерпульском университете, закончил его с отличием, в дипломной работе рассматривал систематику рода Мак. В качестве диссертации он защитил монографию рода Язвенник.

С 1961 года Каллен работал в Эдинбургском ботаническом саду вместе с Питером Хэдлендом Дейвисом над монографией «Флоры Турции».

В 1968 году был назначен исполнительным директором Несских ботанических садов при Ливерпульском университете, став таким образом его научным сотрудником. С 1972 года он вновь базировался в Эдинбурге, став ассистентом хранителя Эдинбургского ботанического сада.

Каллен разработал систему классификации рода Рододендрон, первая её часть была опубликована в 1980 году.

В 1976 году Джеймс Каллен и Макс Уолтерс, директор Кембриджского ботанического сада, начали составление объёмной монографии садовых растений Европы. В написании шеститомной работы с описаниями 16 тысяч видов, законченной в 2000 году, приняли участие 175 авторов.

С 1989 года Каллен работал в Ботаническом саду Кембриджского университета. В 2001 году Королевское садоводческое общество присудило Джеймсу Каллену Памятную медаль Вейча за вклад в систематику растений, в особенности рода Рододендрон.

Скончался 11 мая 2013 года.

Некоторые научные работы

Литература 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники XX века
Ботаники XXI века
Члены Лондонского Линнеевского общества